Lepp ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Lepp (1847–1906), deutscher Schriftsteller und Dichter
 Agnes Lepp (* 1985), deutscher Jazzsängerin
 Claudia Lepp (* 1965), deutsche Historikerin
 Helmut Friedrich Lepp (1913–1996), deutscher Zahnarzt und Hochschullehrer
 Ignace Lepp (John Robert Lepp; 1909–1966), französischer Jesuit, Psychotherapeut und Autor
 Lodin Lepp, norwegischer Diplomat im 13. Jahrhundert unter König Magnus Håkonsson
 Marta Lepp (1883–1940), estnische Schriftstellerin

LEPP steht für:
 Flughafen Pamplona in Spanien (ICAO-Code)

LEPP